Semifissispora är ett släkte av svampar. Semifissispora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Semifissispora